Abkürzungen bei der Feuerwehr werden in Deutschland bundesweit verwendet. Je nach Bundesland sind die Dienstgradbezeichnungen unterschiedlich, somit auch deren Abkürzungen.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Feuerwehr
!
!
!
!
!
Abkurzungen